Опатовице могу бити:

 Опатовице (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Опатовице (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република

или
 Опатовице I, насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Опатовице на Лаби, насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република